Ла-Боль-Эскублак () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Сен-Назер.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ла-Боль-Эскублак и Порнише.

В результате реформы 2015 года состав кантон изменился: в него вошли три коммуны упразднённого кантона Ле-Круазик и одна коммуна кантона Геранд.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Ба-сюр-Мер (2 824 чел.)
 Ла-Боль-Эскублак (16 255 чел.)
 Ле-Круазик (4 118 чел.)
 Ле-Пулиген (4 015 чел.)
 Порнише (11 141 чел.)
 Сент-Андре-дез-О (6 744 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 37,5 % голосов против 16,8 % у Марин Ле Пен и 12,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 67,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Франсуа Фийон – 36,2 %, Эмманюэль Макрон – 27,1 %, Жан-Люк Меланшон – 13,1 %, Марин Ле Пен – 12,1 %; 2 тур: Макрон – 75,7 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 41,9 %, Франсуа Олланд — 23,5 %, Марин Ле Пен — 11,7 %; 2 тур: Саркози — 60,7 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют вице-мэр коммуны Сент-Андре-дез-О Сильви Гослен (Sylvie Goslin) и мэр коммуны Порнише Реми Раэр (Rémi Raher) (оба — Разные правые).

Ссылки